Дукла:

Топонимы 
Польша
 Дукла (Дукля) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в качестве административной единицы в Кросненский повят, Подкарпатское воеводство.
 Дукла (Дукля) — город, центр одноимённой гмины, по имени которого назван Дукельский перевал.
Польша—Словакия
 Дукла — горный перевал в Низких Бескидах на польско-словацкой границе.
Черногория
 Дукла (Дукля) — княжество на территории Черногории (IX—XI века).

Спортивные клубы 
 «Дукла» — чешский футбольный клуб из Праги
 «Дукла» — словацкий футбольный клуб из Банской Бистрицы
 «Дукла» — чешский футбольный клуб из Границе
 «Дукла» — чешский хоккейный клуб из Йиглава
 «Дукла» — словацкий хоккейный клуб из Тренчина
 «Озета Дукла» — название словацкого футбольного клуба «Тренчин» в 1992—2002 годах

См. также 
 Дукля